Barlinek (plaats), plaats in Polen
 Barlinek (gemeente), gemeente in Polen